Zeta Lyrae är en Bayer-beteckning som kan anspela på någon av följande stjärnor:

 Zeta1 Lyrae
 Zeta2 Lyrae